Michał Kazimierz Radziwiłł (1635-1680) – podkanclerzy litewski, hetman polny litewski, wojewoda wileński
 Michał Kazimierz Radziwiłł Rybeńko (1702-1762) – hetman wielki litewski, wojewoda wileński